Deloy ist der Familienname folgender Personen:

 Gustave Deloye (1838–1899), französischer Bildhauer
 Léon Deloy (1894–1969), französischer Sportschütze und Funkamateur
 Sylvia Deloy (* 1967), deutsche Autorin